Miejscowości w USA:
 Dallas City – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
Gminy w USA:
 Dallas City (ang. Dallas City Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock